En botanique, l'hygrophilie désigne les besoins élevés en eau de certaines plantes au cours de leur développement. On parle alors de plantes « hygrophiles ».
 En milieu psychiatrique, l'hygrophilie désigne une catégorie de paraphilie.
 En zoologie, l'hygrophilie désigne les animaux qui vivent dans les lieux humides.

Préférence écologique